IP-телефон, VoIP-телефон — телекоммуникационное устройство для голосового общения удалённых абонентов. В качестве среды для передачи голоса такой телефон использует IP-сеть, через которую он подключён к прокси-серверу провайдера IP-телефонии или к IP-АТС, VoIP-серверу. При исходящем звонке прокси-сервер находит в сети другие такие же сервера, соответствующие набранному номеру. Если вызов адресован абоненту ТСОП, то запрос принимает прокси-сервер, интегрированный со шлюзом той телефонной сети, где находится искомый абонент.

Появление IP-телефонов стало следствием появления и развития технологии VoIP, описывающей процедуру передачи голоса по IP-сетям.

В настоящее время IP-телефония и IP-телефоны постепенно вытесняют традиционную телефонию (PSTN). В большей степени такое вытеснение происходит в корпоративном секторе рынка, в меньшей степени — в секторе потребительского рынка.

Устройство 

IP-телефон внешне выглядит как обычный современный телефонный аппарат. Классический IP-телефон имеет:
 ЖК-дисплей
 телефонную трубку
 тастатуру (клавиши набора номера)
 разъем для подключения к IP-сети
 резервный разъём для подключения к городской телефонной сети (может отсутствовать)

Подключение 
Если IP-телефон используется в домашних условиях, то его подключают к интернету и настраивают на работу с одним или несколькими провайдерами IP-телефонии. Все необходимые настройки операторы предоставляют на своих сайтах.

Если IP-телефон используется в корпоративной сети связи компании, то его подключают к локальной вычислительной сети, через которую он взаимодействует с IP-PBX.

Возможности 

Помимо всех функций традиционных телефонов (громкая связь, функциональные клавиши и клавиши быстрого набора номера), IP-телефоны имеют ряд расширенных возможностей:
 Отображение присутствия и отсутствия абонентов (абоненты могут переключать телефон в режим «отсутствую», «не беспокоить» и др.)
 Быстрая настройка переадресации вызовов (продвинутые системы IP-телефонии позволяют абонентам с ПК быстро настроить переадресацию звонков со своего телефона на телефон коллеги, на мобильный или домашний телефонный аппарат)
 Удобная голосовая почта (отображение новых сообщений и быстрый доступ к ним)
 Встроенный сервер аудиоконференции (может отсутствовать)
 Отправка/приём текстовых сообщений (может отсутствовать)
 Прямое, без дополнительных адаптеров, подключение телефонной гарнитуры
 Запись телефонного разговора и другие возможности.

Расширенные возможности IP-телефонов в полной мере реализуются только если вся корпоративная сеть связи компании построена на оборудовании одного вендора. Это связано с тем, что расширенные возможности для IP-телефонов и IP-PBX разные производители реализуют по-разному.

Достоинства 

Основные причины перехода корпоративного сектора на IP-технологии вообще и IP-телефоны в частности, это:
 упрощение и снижение расходов, так как в офисе не требуется прокладывать и обслуживать дополнительную телефонную сеть
 расширенные возможности связи (см. пункт «Возможности»)

Основные характеристики IP-телефона 
 используемые протоколы SIP, SCCP (Skinny), UNIStim, H.323, MGCP.
 поддержка аудиокодеков: G.711, G.726, G.729 и др.
 интерфейс 10/100 Мбит/с Fast Ethernet (или Wi-Fi) для подключения к IP-сети
 интерфейс для резервного подключения к телефонной линии (может отсутствовать)
 сменное программное обеспечение

Большинство IP-телефонов работают по протоколу передачи данных SIP, однако некоторые вендоры используют собственные протоколы. Например, протокол UNIStim для подключения к АТС от Nortel / Avaya и SCCP (Skinny) в решениях Cisco.

Во многих IP-телефонах реализована функция PoE (Power over Ethernet), позволяющая использовать аппарат без подключения к электрической цепи.

См. также 
 IP-PBX
 Видеотелефон
 VoIP-шлюз

IP-телефония
Офисная техника